El apellido Creel puede referirse a:

Lugares 
Creel una localidad de Chihuahua;
Creel un municipio en Dakota del Norte;
North Creel un municipio de Dakota de Norte;

Personas 
Enrique Creel Cuilty (1854-1931) gobernador de Chihuahua;
George Creel (1876-1953) investigador estadounidense;
Santiago Creel político mexicano;

Ficción 
Creel Zmundzinski personaje de ficción de relatos de Annie Proulx.

  Catalina Creel personaje antagónico de la telenovela mexicana de 1986, Cuna de lobos interpretado por la actriz María Rubio.